No Man's Land (obra de teatre), obra de teatre de 1974 escrita per Harold Pinter i produïda per primera vegada al teatre Old Vic de Londres el 1975
 No Man's Land (pel·lícula de 1985), pel·lícula francesa de 1985 dirigida per Alain Tanner
 No Man's Land, títol original de la pel·lícula estatunidenca de 1987 Terra de ningú, dirigida per Peter Werner i interpretada per Charlie Sheen i Randy Quaid
 No Man's Land, títol internacional de la pel·lícula bosniana de 2001 Ničija zemlja
 No Man's Land (pel·lícula de 2021), pel·lícula estatunidenca de 2021 dirigida per Conor Allyn i protagonitzada per Frank Grillo